Betulia – miasto biblijne w Izraelu
 Betulia – miejscowość w Kolumbii, w departamencie Antioquia
 Betulia – miejscowość w Kolumbii, w departamencie Santander